Повіт Кіта-Камбара
Повіт Мінамі-Камбара
Повіт Нісі-Камбара
Повіт Хіґасі-Камбара